Julisch ist der Familienname folgender Personen:

 Hermine Julisch (1850–1901), böhmische Theaterschauspielerin, siehe Hermine Jules
 Anton Julisch (1860–nach 1902), böhmischer Theaterschauspieler, siehe Anton Jules